

Хлебув — село в гміні Машево Кросненського повіту Любуського воєводства
 Хлебув — село в гміні Ліпце-Реимонтовське Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Хлебув — село в гміні Турек Турецького повіту Великопольського воєводства